Андрей Иванович Адиньш (; январь 1909 года, Лифляндская губерния — 27 июля 1985 год, Рига, Латвийская ССР) — бригадир слесарей Рижского трамвайно-троллейбусного управления, Латвийская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Трудовую деятельность начал 12-летним подростком. Трудился по найму на выпасе скота. В последующие годы работал в порту и на железной дороге. С 1939 года — слесарь-ремонтник в Рижском трамвайном управлении. В послевоенные годы — бригадир слесарей в Рижском трамвайно-троллейбусном управлении.

Бригада слесарей Андрея Адиньша досрочно выполнила коллективное социалистическое обязательство и плановые задания Семилетки (1959—1965) по развитию городского коммунального хозяйства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии жилищно-коммунального хозяйства и выполнении производственных заданий» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Рижского городского Совета народных депутатов.

После выхода на пенсию проживал в Риге, где скончался в июле 1985 года. Похоронен на кладбище Микеля в Риге.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (07.05.1971).

Литература 
 Latvijas Padomju enciklopēdija, 1—102. 1981—1988.
 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I—III un rādītājs. 1967—1972.

Ссылки 
 
 Andrejs Ādiņš 

Депутаты Рижского городского совета